Pindai bezeichnet

eine Gemeinde in Brasilien, siehe Pindai (Brasilien)
eine Halbinsel auf Neukaledonien, siehe Pindai-Halbinsel.